Montgomery [mongamri, mængomri] může být:

rodné jméno
 Montgomery (jméno)

příjmení osob
 Montgomery (příjmení)

fiktivní osoba
 Montgomery Burns – fiktivní postava ze seriálu Simpsonovi
 Montgomery Gator – fiktivní postava ze hry Five Night's At Freddie: Security Breach

místa
 Montgomery (Powys),  Trefaldwyn – město ve Walesu
 Montgomery (Alabama) – hlavní město amerického státu Alabama
 Montgomery County – název osmnácti okresů ve Spojených státech amerických
 44 Montgomery Street – mrakodrap v centru San Francisca

jiné významy
 Montgomery Gentry – americké country duo